Ива́н Мака́ров: Макаров, Иван (1820—1852) — крепостной поэт, за авторством которого был впервые опубликован текст народной песни «Однозвучно гремит колокольчик».
 Макаров, Иван Андрианович (1919—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 Макаров, Иван Владимирович (1924—1996) — советский экскаваторщик, Герой Социалистического Труда.
 Макаров, Иван Гаврилович (1888—1949) — советский инженер, директор заводов, член ЦК ВКП(б).
 Макаров, Иван Георгиевич (1892—1957) — железнодорожник, Герой Социалистического Труда.
 Макаров, Иван Григорьевич — советский приборостроитель, Герой Социалистического Труда.
 
 Макаров, Иван Константинович (1907—1944) — сержант, Герой Советского Союза.
 Макаров, Иван Кузьмич (1822—1897) — российский художник.
 Макаров, Иван Матвеевич (1898—1979) — советский военачальник, генерал-майор.
 Макаров, Иван Николаевич (1904—1943) — красноармеец Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Макаров, Иван Николаевич (1903—1989) — советский политик, председатель Ревизионной Комиссии Коммунистической Партии Белоруссии.
 Макаров, Иван Пантелеевич (1915—1997) —  советский государственный и партийный деятель, депутат Верховного Совета СССР V созыва.
 Макаров, Иван Перфильевич — работник совхоза в Хакасской АО, Герой Социалистического Труда.